Лу́дзенский район () — бывший административный район на востоке Латвии в области Латгалия. Граничил с Балвским, Резекненским и Краславским районами Латвии, а также с Псковской областью России и Витебской областью Белоруссии.
В 2009 году в результате административно-территориальной реформы Лудзенский район был разделен на 4 края: Лудзенский, Карсавский, Циблский и Зилупский.

Города и посёлки 
 город Лудза — 10 822 чел.
 город Карсава — 2722 чел.
 город Зилупе — 1953 чел.

Экономика района 
Промышленные предприятия

Транспорт 
Транспортные связи Лудзенского района осуществляются через железную дорогу (248 км от Риги)

Ресурсы

Водные ресурсы

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Лудзенского района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 35 125 человек, плотность — 14,6 человек на км2.

Религиозный состав населения 
Большинство населения Лудзенского района исповедует католицизм. Большая православная община.

История района 
До 1917 года на территории Лудзенского района располагалась южная часть Люцинского уездa Витебской губернии. 11 ноября 1959 года к Лудзенскому району был присоединён Зилупский район, а 17 апреля 1962 года — часть территории упразднённого Карсавского района.

Примечания 

Районы Латвии